Бурыкин — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Бурыкин, Александр Николаевич (1906—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Бурыкин, Алексей Алексеевич (1954—2021) — языковед.
 Бурыкин, Владимир Александрович (1928—1999) — оператор-постановщик.
 Бурыкин, Кирилл Александрович (род. 1998) — российский футболист.

Женщины 
 Бурыкина, Наталья Викторовна (род. 1960) — депутат Государственной Думы. Председатель ГД по финансовому рынку.
 Бурыкина, Алиса Вадимовна (род. 1994) — российская дартсменка, трёхкратная чемпионка России.